Das Dameneinzel der US Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 31. August begannen und am 13. September endete.

Titelverteidigerin war Serena Williams.

Im Endspiel am 13. September setzte sich die mit einer Wildcard angetretene Kim Clijsters gegen Caroline Wozniacki in 1:33 Stunden mit 7:5, 6:3 durch. Clijsters war damit die erste Spielerin, die mit einer Wildcard eines der vier Major-Turniere gewinnen konnte. Sie ist außerdem die erste Mutter als Siegerin eines solchen Turniers seit Evonne Goolagong Cawley (Australien), die 1980 in Wimbledon siegreich war.

Clijsters, die sich im Laufe des Turniers gegen beide Williams-Schwestern durchsetzte, krönte mit diesem Erfolg ihr Comeback auf der WTA Tour. Neben dem Preisgeld von 1,6 Mio. US$ konnte sie sich auch über die Rückkehr in die Top 20 der Weltrangliste freuen.

Qualifikation

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2009